Op Wimbledon 2022 speelden de rolstoelmannen de wedstrijden in het enkelspel van donderdag 7 tot en met zondag 10 juli 2022 in de Londense wijk Wimbledon.

Toernooisamenvatting 
Titelverdediger was Joachim Gérard uit België – in de halve finale verloor hij van de als eerste geplaatste Japanner Shingo Kunieda.

In 'n drie uur en 20 minuten durende finale won Kunieda pas in de tie-break van de derde set van de als tweede geplaatste Brit Alfie Hewett. Na 27 andere grandslamtitels won de Japanner voor het eerst de titel op Wimbledon.

De Nederlander Tom Egberink verloor zijn openingspartij.

Geplaatste spelers

Toernooischema 

 Ranglijstpositie enkelspel tussen haakjes.

Externe links 

 Toernooischema Wimbledon
 Actueel toernooischema Wimbledon

Wimbledon
ITF-toernooi in 2022